Friedrich Metzler (1749-1825) financier, mécène et homme politique ;
 Friedrich von Metzler (1943), banquier et mécène allemand;
 Gabriele Metzler (* 1967, Rheinfelden), historienne allemand:
 Helmut Metzler (* 1945, Hohenems), footballeur autrichien;
 Jim Metzler (* 1951), acteur américain;
 Josef Metzler (1921-2012), prêtre catholique oblat allemand ;
 Jost Metzler (19091975), commandant allemand de sous-marin;
 Ruth Metzler-Arnold (* 1964), femme politique suisse

Voir aussi 
 , une firme de facture d'orgue de Dietikon (Suisse).

Patronyme allemand